Название «Музей человека» носят несколько крупных музеев:

 Музей человека (Париж)
 Музей человека — антропологический музей в Сан-Диего, Калифорния
 Музей антропологии Лоуэлла Холмса, :en:Lowell D. Holmes Museum of Anthropology, Университет Уичиты, :en:Wichita State University, Канзас, США, до 1999 г. назывался «Музей человека»
 Канадский музей истории, ранее — «Музей человека», Гатино, Квебек, Канада

Родственные музеи 
 CORPUS, музей человеческого тела в Нидерландах
 Музей Манитобы, полное название «Манитобский музей человека и природы», Manitoba Museum of Man and Nature, Виннипег, Манитоба, Канада
 Музей горного человека, :en:Museum of the Mountain Man, Пайндейл, Вайоминг, США
 Музей человека и природы, :en:Museum of Man and Nature, Мюнхен, Бавария, ФРГ
 :en:Category:Museums in the Isle of Man
 Музей человека и окружающей среды, , Палаццо-Преторио, Терра-дель-Соле, Италия

Антропологические музеи